Целезеро:

 Целезеро (деревня) — деревня (нежил.) в Моржегорском сельском поселении Виноградовского района Архангельской области
 Целезеро (озеро) — озеро в Виноградовском районе Архангельской области, впадает в реку Моржевка